Heudicourt puede referirse a: 

 Heudicourt, comuna francesa situada en Eure.
 Heudicourt, comuna francesa situada en Somme.